Bomans ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Bomans (1963), belgischer Radrennfahrer und Trainer
 Godfried Bomans (1913–1971), niederländischer Schriftsteller und Entertainer

Siehe auch:
 Boman